Rangitoto ist der Name von:

 Rangitoto Channel, eine Meeresstraße zwischen Rangitoto Island und der Nordinsel von Neuseeland
 Rangitoto Island, eine Vulkaninsel im Hauraki Gulf an der Nordinsel von Neuseeland
 Rangitoto Islands, eine Inselgruppe nahe den Marlborough Sounds an der Südinsel von Neuseeland
 , der maorische Name der ursprünglich genannten Insel  
 Rangitoto (Vulkan), ein Vulkan auf der Insel Rangitoto Island
 Rangitoto (Schiff), Passagierschiff der britischen New Zealand Shipping Company